Tobias Johansson (ur. 1972) – szwedzki kierowca wyścigowy
 Tobias Johansson (ur. 1977) – szwedzki żużlowiec
 Tobias Johansson – szwedzki piłkarz